Alewife Brook ist die Bezeichnung folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alewife Brook (Babson Reservoir), Fluss im Essex County in Massachusetts
 Alewife Brook (Essex River), Fluss im Essex County in Massachusetts
 Alewife Brook (Gardiners Bay), Fluss in New York
 Alewife Brook (Mystic River), Fluss im Middlesex County in Massachusetts
 Alewife Brook (Nordatlantik), Fluss in Maine
 Alewife Brook (Worden Pond), Fluss in Rhode Island